Cyprideis är ett släkte av kräftdjur. Cyprideis ingår i familjen Cytherideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Cyprideis